Juan Pablo Moreno Martin (, 8 de abril de 1970) é um arranjador, guitarrista, produtor musical e compositor brasileiro.

Em 1994, com Rodrigo Vianna, formou o Duo de Guitarras, com repertório baseado em recriações para clássicos da música brasileira e do jazz, além de composições próprias.

Em 1995 formou-se em guitarra pela Universidade Estácio de Sá.

Em 2003, ao lado de Gustavo Schnaider (bateria), Fernando Roza (contrabaixo) e Rodrigo Vianna (guitarra), criou o quarteto de música instrumental brasileira Mistura e Manda.

Compositores do Brasil
Produtores musicais do Brasil
Arranjadores do Brasil
Guitarristas do Brasil
Músicos de música popular brasileira
Músicos de jazz
Alunos da Universidade Estácio de Sá